Wilhelm Uhde ist der Name folgender Personen:

*Wilhelm Uhde (Schriftsteller) (1868–1917), deutscher Schriftsteller, Dichter und Komponist 
Wilhelm Uhde (Kunsthändler) (1874–1947), deutscher Kunstsachverständiger, Autor und Galerist